Кировск — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Кировск — прежнее название посёлка Истису в Ленкоранском районе.

Белоруссия 
 Кировск — город в Могилёвской области.

Россия 
 Кировск — город в Ленинградской области.
 Кировск — город в Мурманской области.
 Кировск — посёлок в Кваркенском районе Оренбургской области.

Украина 
 Кировск — до 2016 года название посёлка Заречное в Лиманском районе Донецкой области.
 Кировск — город в Луганской области, с 2014 года находится под контролем ЛНР.

Туркмения 
 Кировск — до 1992 г. название города Бабадайхан в Ахалском велаяте.
 Кировск — прежнее название села Ясыдепе в Сердарабатском этрапе Лебапского вилаята.

См. также 

 Кировск-Апатиты — аэродром совместного базирования в Мурманской области.
 Киров
 
 Кировград